Барбоскіни Team(рос.Барбоскины Team)-російський анімаційний мультфільм студії "Млин" та кінокомпанії СТВ. Він являється другим повнометражним фільмом створений на основі мультсеріалу Барбоскіни. Вихід мультфільму у прокат відбувся 25 серпня 2022 року. Являється продовження мультфільму Барбоскіни на дачі.

Сюжет
Барбоскіни довгий час є блогерами каналу Барбоскіни Team. Вони найкрутіші! Одного разу, коли Ліза, оскільки вона була продюсером групи, псує можливість пограти у гру у вигляді світу інтернету, приїжджають кішечка на ім'я Кет, а також продюсер Елла. Елла припускає, що вони можуть перемогти у конкурсі. Роза засмучується, адже Кет зірка, але тут приходять друзі коти Пушок та Димок. Димок сказав, що він навчався разом з Кет і він вирішив їй зателефонувати. Співачка не впізнає друга, але за допомогою кривлянь, Кет дізнається Димка, також розмовляє і Елла, вона приїжджає на дачу і запрошує Барбоскіних на бенкет. Коли вони приходять на бенкет, Ліза вирішує скуштувати мафіни, Малюк хотів взяти іграшку, але помічник продюсера кіт Нік пояснює, що це морозиво, після чого він дає порцію, а також дає молодшому братові сім'ї комп'ютер, вирішивши пограти в Голодного Зайця. Роза знайомиться з Кет, оскільки старша сестра барбоскіних сказала кішці, що вона її фанатка, разом з Еллою, вони відвідують зал, де Роза дивиться голограми. Наприкінці на очах у запрошених гостей Ліза виконує пісню, проте несподівано падає Діджей, але той радіє після того, як охоронці дістають кота. Бенкет скінчився, але Малюк засмутився, адже він хотів пограти в кролика, але Нік переносить гру на телефон і дає блок з грою (тоді Барбоскіни пішли разом з котами). На ранок, Малюк почав грати, проте Кролик сказав, що потрібен комп'ютер, тому Малюк натискає,, Петя". І тут з'явився черв'як, який почав пустувати в грі (Малюк потім не захотів розповідати про все). Барбоскіни знімають відео, проте вони отримують дизлайки (лайки , які відзначають, як не подобалася.) А Димок за допомогою динаміка, вирішив, що він може заспівати пісню для Кет, тому що під час вечірки, він не хотів співати, через не налаштований голос. за бджоли Пушок не міг взяти телефон і той перемикав на інші дитячі пісні, це викликає радість Кет, після чого друзі запрошують подругу на майданчик, збудований з макраме Пушка, але вночі Елла це помічає.

У ролях
 Ксенія Бржезовська-Малюк 
 Марія Цвіткова-Овсянникова-Роза та Елла
 Юлія Зоркіна-Дружок 
 Михайло Черняк-Гена 
 Катерина Гороховська-Ліза 
 Вадим Бочанов-Дідусь
 Валерій Смікалов-Димок 
 Іван Чабан-Пушок 
 Ірина Обрезкова-Кішечка Кет
 Дмитро Висоцький-Черв'як Петя
 Михайло Хрусталев-Нік

Творці
 Автори сценарію-Єлена Галдобіна, Федір Дмітрієв
 Режисери-Єлена Галдобіна, Фёдор Дмитрієв 
 Продюсери-Сергій Сельянов, Олександр Боярський
 Художник-постановник-Олег Маркелов
 Композитори-Георгій Жеряков, Олександр Боярський
 Режисер монтажа-Сергій Глезін

Відгуки

Примітки